Giovanni Battista Belzoni
Belzoni (Mississippi)